Lommagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lommagöl, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Lommagölen (Lösens socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Lommagölen (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Lommagölen (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Lommagölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Lommagölen (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (8,84 ha)
Lommagölen (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (1,1 ha)
Lommagölen (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Stora Lommagölen, sjö i Falkenbergs kommun, 
Lommagöl (Bosebo socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lommagölen (Hjärtlanda socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun, 
Lommagöl (Ljuders socken, Småland), sjö i Lessebo kommun, 
Lommagöl (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Lommagölen (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (0,2 ha)
Lommagölen (Bosebo socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (3,5 ha)
Lommagölen (Färgaryds socken, Småland), före detta sjö i Hylte kommun, 
Lommagölen (Gnosjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Lommagölen (Gullabo socken, Småland), sjö i Torsås kommun, 
Lommagölen (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Lommagölen (Rydaholms socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Lommagölen (Traryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun, 
Lommagölen (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lommagölen (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lommagölen (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (0,9 ha)

Se även
Lomgöl
Lommegöl
Lommagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn